Casa do Estudante (Natal)
 Casa do Estudante (São Paulo)
Ou ainda:
 Casa do Estudante do Ceará - em Fortaleza

Desambiguação